Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pat Cash e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Brent Haygarth e Maks Mirny 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Stephen Noteboom /  Sjeng Schalken (primo turno)
 Pat Cash /  Andrew Kratzmann (Campioni)

 Brent Haygarth /  Maks Mirny (finale)
 Tomás Carbonell /  Alberto Martín (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1997